A 2020-as Formula–3 70. évforduló nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2020-as szezonjának ötödik versenyhétvégéje volt, amelyet augusztus 7. és augusztus 9. között tartottak meg a Silverstone Circuit versenypályán. A versenyeket a Formula–1 70. évforduló nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első versenyt Logan Sargeant, míg a másodikat Bent Viscaal nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Első verseny

Megjegyzések:
  - Clément Novalak  pályaelhagyás általi előnyszerzésért egy öt másodperces időbüntetést kapott.
  - Matteo Nannini egy másik versenyzővel ütközött, ezért egy három rajthelyes bünteteést kapott.

Második verseny

Megjegyzés:
  - Enzo Fittipaldi pályaelhagyás általi előnyszerzésért egy öt másodperces időbüntetést kapott.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - 1. verseny
Hivatalos eredmény - 2. verseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Kapcsolódó szócikkek 
2020-as Formula–1 70. évforduló nagydíj
2020-as Formula–2 70. évforduló nagydíj

Autóversenyzés az Egyesült Királyságban
70évforduló